Соревнования по теннису в смешанном разряде на летних Олимпийских играх 1900 прошли 6 и 11 июля. Приняли участие 12 спортсменов из четырёх стран.

Призёры

Места

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований